Rode kan syfta på:

 Rode (efternamn) – ett efternamn
 Rode, England – en ort och civil parish i Somerset, England